Мюра () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Мюра () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь